Hoa kan syfta på:

 Hoa (folk) – en folkgrupp i  Vietnam

Geografi

Indonesien 

 Pulau Hoa, ö, Moluckerna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar